Азнаевское нефтяное месторождение открыто в 1959 году возле села Азнаево Бижбулякского района Башкирии. Не используется. 

Дебит достигает 1—5 тыс. м³ в сутки. Глубина залегания около 1900 метров. Геологически входит в  Абдулинский прогиб, как и Сатаевское нефтяное месторождение, Дёмское нефтяное месторождение. Приблизительные координаты месторождения: 53°30′ сев. ш. 54°25′ вост. д.

Геологоразведка началась в 1958 году. В 2018 году Приволжскнедра выставил на аукцион Азнаевский нефтяной участок недр, расположенный в Бижбулякском и Миякинском районах. Площадь участка, где располагается нефтяное месторождение, составляет 2,1 км2, ресурсный потенциал Азнаевского участка недр по категории С1 оценивается 24 тыс. т нефти.

Примечания

Литература 
  Нефтяные и газовые месторождения СССР : в двух книгах / под ред. С. П. Максимова. — М.: Недра, 1987. Т. 1, с. 42, 57, 105, 210.

Ссылки 
 Азнаевское нефтяное месторождение на сайте Нефтяники. РФ

Нефтяные месторождения России
Волго-Уральская нефтегазоносная область
Месторождения Башкортостана
Бижбулякский район